L'île Staats (en anglais Staats Island, en espagnol Isla Staats) est une des îles Malouines (Falkland Islands).

Île aux Malouines